De Camillis ist der Familienname folgender Personen:
 Enzo De Camillis (* 1953), italienischer Szenenbildner und Theaterregisseur
 Sabrina De Camillis (* 1969), italienische Politikerin (AP)